Гран-при Монако 1960 года — второй этап одиннадцатого чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходивший с 26 по 29 мая 1960 года.

В квалификации Мосс привез секунду Джеку Брэбему, третье время показали сразу трое гонщиков: третьим в первом ряду оказался Тони Брукс, в то время как Йо Бонниер разделил второй ряд с Крисом Бристоу.

На старте лидерство захватил Бонниер, Брэбем удержал вторую позицию, Мосс откатился на третье место. Стирлинг опередил Брэбема на пятом кругу и бросился в погоню за шведом и на 17-м круге вышел в лидеры. Вскоре после этого Бристоу сошёл из-за проблем с коробкой передач, Брэбем опередил Бонниера на 20-м кругу, но тот отыгрался на 27-м. И тут начался дождь. Брэбем опередил Йо и Стирлинга, захватив таким образом лидерство. Брукса закрутило и он откатился назад. За четвёртое место вели борьбу Брюс Макларен и Фил Хилл. После шести кругов лидирования Брэбема закрутило и ударило о стену в Сент Девот. На первое место вернулся Стирлинг Мосс, но ему пришлось свернуть в боксы, чтобы заменить свечи, и в лидеры снова вышел Бонниер, но Мосс настиг и обошёл его. Вскоре швед сошёл со сломанной подвеской, а Грэм Хилл разбил машину. В итоге первым к финишу пришёл Стирлинг Мосс, вторым стал Брюс Макларен, третья ступень подиума досталась Филу Хиллу, а последним человеком, кто в тот день смог закончить гонку, пусть и с отставанием в один круг, оказался Тони Брукс.

Таким образом Стирлинг Мосс принес первую победу команде Lotus в Формуле-1.

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако